«Кольцева́я» () — станция метротрама в городе Кривой Рог. Открыта 2 мая 1989 года. Станция проектировалась и создавалась как временная.

Описание 
Станция представляет собой разворотное кольцо, обычное для трамвая. Территория кольца окружена металлическим забором. Попасть на станцию можно только через подземный переход. В переходе расположены кассы и турникеты.

В середине кольца есть две платформы — для посадки и для высадки пассажиров. Посадочная платформа накрыта простым навесом.

На станции «Кольцевая» существует гейт, который соединяет систему скоростного трамвая с системой муниципального трамвая.

«Кольцевая» — конечная станция маршрутов № 1 и № 2.

После реорганизации движения и реконструкции на станции весной-летом 2012 года, гейт, который раньше соединял пути скоростного и городского трамваев, был перестроен и через новую ветку стал осуществлять движение нововведённый маршрут № 3 (с выездом «в город»). На станции осталась действовать лишь одна платформа — одновременно для посадки и высадки пассажиров, оборудованная павильоном.

Объявление информатора 
 Обережно, двері зачиняються! Наступна станція «Кільцева»
 Станція «Кільцева»

Ссылки 
 Криворожский метрополитен (метротрамвай). Станция Кольцевая.
 Станция «Кольцевая» на сайте «Мир метро».
 «Скоростной трамвай» (Кривой Рог) — Кольцевая.

Станции Криворожского метротрамвая